Vers se poate referi la:
 Vers, un rând dintr-o poezie
 Vers, Haute-Savoie
 Vers, Lot
 Vers, Saône-et-Loire